NZ steht als Abkürzung für:
 Air New Zealand, neuseeländische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Borkum, als Abkürzung der Fischereifahrzeuge der Hochseefischerei lt. Liste der Fischereikennzeichen in Deutschland 
 Nachtzug, eine Zuggattung des Schienenpersonenfernverkehrs, siehe Nachtreisezug
 Namenszeichen/Signum, eine Kurzunterschrift, meist die ersten zwei oder drei Buchstaben des Nachnamens
 Narrenzunft, als Bezeichnung eines Vereins, der für die Durchführung des Brauchtums der Fastnacht verantwortlich ist
 National-Zeitung (München), überregionale rechtsextreme Wochenzeitung
 Die Neue Zeit (Revue), eine wichtige von 1883 bis 1923 herausgegebene Theoriezeitschrift der SPD
 Neue Zeitung zum Wochenende, Wochenzeitung in Nordwestdeutschland 
 Neuseeland, als Landescode nach ISO 3166 und nach dem ICAO-Code
 Normzeile (auch Standardzeile), ist eine in der Übersetzungsbranche übliche Größe zur Abrechnung von Übersetzungen
 Nürnberger Zeitung, Tageszeitung in Nürnberg
 Numismatische Zeitschrift

NZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die große kreisangehörige Stadt Neubrandenburg (für Neustrelitz)
 Griechenland: Thessaloniki
 Nordirland: Londonderry-Grafschaft
 Norwegen: Notodden in der Provinz Vestfold og Telemark
 Slowakei: Okres Nové Zámky

n. z. (mit Leerzeichen) steht als Abkürzung für:
 nicht zutreffend

.nz steht als Abkürzung für:
 .nz, länderspezifische Top-Level-Domain von Neuseeland

NZ